Il singolare del torneo di tennis Canella Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Massú che ha battuto in finale Oleg Ogorodov 7-6, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Eduardo Medica (primo turno)
 Agustín Calleri (primo turno)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Nicolás Massú (Campione)

 Julien Boutter (primo turno)
 Marzio Martelli (secondo turno)
 Marco Meneschincheri (quarti di finale)
 Luis Morejon (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 1999